Les Bâtisseurs, film documentaire français réalisé par Jean Epstein, sorti en 1938
 Les Bâtisseurs, série de jeux de société parue pour la première fois en 2013.